Mojkowo steht für:

 Mojkowo (Gronowo Elbląskie), bis 1945 Möskenberg, Kreis Elbing, Ostpreußen, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Elbląski
 Mojkowo (Reszel), bis 1945 Annahof, Kreis Rößel, Ostpreußen, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Kętrzyński